Влади́мир Ильи́н: Ильин, Владимир Адольфович (род. 1947) — советский и российский актёр театра и кино.
 
 Ильин, Владимир Алексеевич (1871-?) — русский политик, член Государственной думы I созыва от Херсонской губернии.
 
 Ильин, Владимир Дмитриевич (род. 1992) — российский футболист.
 Ильин, Владимир Иванович (род. 1950) — советский и российский социолог.
 
 Ильин, Владимир Петрович (1928—2011) — советский и российский учёный в области механики твёрдого тела.

Псевдоним 
 Владимир Ильин (В. Ильин, Вл. Ильин) — один из псевдонимов Владимира Ильича Ленина.